Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1994 disputat al circuit de Montmeló el 29 de maig del 1994.

Classificació

Altres 
 Pole: Michael Schumacher 1' 21. 908

  Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 25. 155 (a la volta 18)

Referències 
 

1994
Espanya
Competicions esportives del 1994 a Catalunya